James Dunn (1901-1967), acteur américain
 James Dunn (1939-2020), bibliste britannique

Homonymie
Homonymie de personnes